jhr. Diederik van Lawick van Pabst (1795-1881), heer van Nijevelt, kapitein
jhr. Diederik van Lawick van Pabst (1828-1899), heer van Nijevelt, burgemeester van Vreeland, Nigtevecht, Maarssen, Maarsseveen en Arnhem, lid provinciale en gedeputeerde staten van Utrecht
jhr. mr. Diederik van Lawick van Pabst (1860-1925), heer van Nijevelt, burgemeester, laatstelijk van Ede
jhr. Diederik van Lawick van Pabst (1902-1958), heer van Nijevelt, kolonel titulair, intendant van paleis en Kroondomein Het Loo
jhr. Diederik van Lawick van Pabst (1940-), heer van Nijevelt, makelaar en taxateur in kunst en antiquiteiten, chef de famille